Koonga (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Koonga (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna